pedra-branquensi – abitanti di Pedra Branca (Ceará)
pedra-branquensi – abitanti di Pedra Branca (Paraíba)